Roberto Sotomayor (Madrid,16 de diciembre de 1977) es un ex atleta profesional de 1500 metros lisos (ml) y 3000 ml nacido de la desaparecida escuela de atletismo del barrio de la Concepción de Madrid. Es igualmente Consejero Ciudadano Estatal de Podemos y candidato a la alcaldía de Madrid por Podemos-IU para las elecciones municipales de mayo de 2023.

Biografía 
Nació en la capital española el 16 de diciembre de 1977 y se crio en el madrileño barrio de la Concepción, en el seno de una familia activa políticamente. Su padre, Juan José,  trabajador de  banca, fue miembro del Partido Comunista de España y sindicalista en Comisiones Obreras. Su madre, Manuela, fue militante socialista y auxiliar de geriatría durante más de 25 años. Roberto estudió en el barrio de Ciudad Lineal. Empezó Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, estudios que abandonó.

Perteneciente a la clase media trabajadora, su vida laboral se ha desarrollado en El Corte Inglés, especializándose en sastrería a medida y alta confección de caballeros durante 24 años. En este tiempo, participó activamente en defensa de los trabajadores y tomó parte en diferentes programas de formación de nuevos vendedores para la misma empresa.

Política 
Tuvo una actividad política especialmente activa durante el No a la Guerra, que continuó con el estallido del 15-M. En 2021, Ione Belarra le presentó como parte de las listas al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, convirtiéndose así en miembro de la formación. Forma parte de la Secretaría de Cultura y del Área de Deportes del partido, además, es miembro del Consejo del Deporte de la Comunidad de Madrid por parte de Unidas Podemos.

Durante los años 2021 y 2022 recorrió buena parte del territorio español presentando su proyecto “Que No Jueguen Contigo” contra las casas de apuestas, con el que pretende denunciar los abusos y los problemas de salud generados por la industria del juego en España. En él denuncia que no hay suficiente regulación porque existe una connivencia entre los políticos y los dueños de las empresas del juego para hacer negocio a costa de la salud de los ciudadanos, en especial de la juventud.Ha dado charlas en colegios e institutos para prevenir a los más jóvenes frente a la lacra del juego. También se ha reunido con asociaciones de vecinos y asociaciones contra la ludopatía para buscar soluciones en común a este problema social. Por último, presentó en Madrid el 23 de junio de 2021, el dossier “Que no jueguen contigo”, que es considerado uno de los análisis más completos sobre este tema.

El día 12 de septiembre de 2022, se da a conocer que Roberto Sotomayor se presenta a las primarias internas de Podemos para ser el candidato a la alcaldía de Madrid.El 4 de noviembre de 2022, se dan a conocer los resultados de las primarias y finalmente es elegido como candidato oficial con una participación de 3.550 personas y un 95,01% de apoyo.

Atletismo 
A los siete años empezó a practicar atletismo. Primero fue en el polideportivo del barrio de La Concepción, a los 16 años comenzó a entrenar en el antiguo Estadio de Vallehermoso y a los 21 empezó a entrenar bajo las órdenes del prestigioso entrenador Arturo Martín Tagarro en Moratalaz. Dos años más tarde y siempre bajo la dirección de Martín Tagarro, empezó su carrera atlética en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, hasta que a la edad de 40 años decidió poner fin a su carrera deportiva.

Ha sido uno de los pocos atletas de nivel nacional que ha compaginado trabajo y deporte de alto nivel durante toda su vida.

Clubes: 

 C.A. Concepción (1987-1993)
 C.A. Boadilla (1993-1997)
 Club Airtel (1998-2001)
 Asociación Atlética Moratalaz (2002-2003)
 Agrupación Deportiva Marahon (2004-2005)
 Universidad País Vasco (2006-2009)
 Pamplona Atlético (2010-2021)

18 temporadas en División de Honor con varias victorias en su haber.

Su última victoria fue en Zaragoza en 2016 a los 37 años de edad. 

Mejores Marcas:

 1500: 3.45,97 (Huelva, 2013)
 2ª mejor marca mundial M35 en 2013 3000: 8.15,91 (Los Corrales de Buelna, 2014)
 Títulos como atleta M-35 5 veces consecutivas campeón de España (2013-2017)
 3 veces Campeón de Europa en pista cubierta: Donosti, España 3000ml (2013) Tourun, Polonia 1500ml (2015) Ancona, Italia 3000ml (2016)
 Subcampeón de Europa 1500ml pista cubierta en Ancona, Italia (2016)
 Medalla de bronce en los Campeonatos del Mundo de pista cubierta 3000ml Budapest, Hungría (2014)
 Subcampeón del Mundo en pista cubierta 1500ml, y 3000ml en Daegu, Corea del Sur (2017)
 Medalla de bronce 1500ml en los Campeonatos de Europa Aarhus, Dinamarca (2017)
 Posee dos récords mundiales aún vigentes M-35 en los relevos 4 por 800 al aire libre (Madrid 2016) y en pista cubierta (Madrid 2017)

Su última participación fue en 2020 durante los Campeonatos de España indoor celebrados en Antequera con una medalla de bronce en la final de 3000ml como atleta M-40.

Se retiró oficialmente en febrero de 2021 a los 43 años de edad tras una grave lesión que arrastraba desde 2018 cuando se rompió el tendón de aquiles durante los Campeonatos de Europa Master celebrados en Madrid, después de más de 20 años compitiendo en los mejores meetines nacionales, campeonatos de España y Ligas de División de Honor.

Referencias 

Políticos de Podemos-Comunidad de Madrid
Atletas de España